Iphitrachelus är ett släkte av steklar som beskrevs av Alexander Henry Haliday 1836. Iphitrachelus ingår i familjen gallmyggesteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gallmyggesteklar
Iphitrachelus